Зараза — многозначный термин.

 Зара́за — болезнетворное начало, распространяемое микроорганизмами. Слово произошло путем переосмысления слова зараза, имевшего значение «убийство, гибель» и образованного от глагола заразити — «убить», произведенного с помощью приставки от глагола разити (разить).
 Зараза (zaraza) — в Мексике напиток из фруктового сока.
 Зараза (Zaraza) — населённый пункт в Венесуэле.
 Заразы — географический апеллятив, обозначащий труднопроходимое место. Так обычно объясняется название города в Подмосковье — Зарайска.

Примечания